Об'єкти NGC
Гончі Пси (сузір'я)
Спіральні галактики без бару
Сейфертівські галактики